Acid má více významů:
 v angličtině označuje kyselinu (z latinského acidum)
 Acid – hudební styl, dělí se na další zvukově odlišné hudební žánry:
 Acidcore
 Acid breaks – breakbeatový styl
 Acid House – podžánr House Music
 Acid jazz – hudební styl
 Acid punk – punkový styl
 Acid rap – druh psychedelický, (trippy) hip hop
 Acid rock – druh psychedelického rocku
 Acid techno – techno styl
 Hard acid techno – tvrdší forma acid techna
 Acid trance – styl trance
 Hard acid trance – tvrdší forma acid trancu
 Acid testy – testy zobrazení webové stránky pomocí renderovacího jádra webových prohlížečů
 Acid1 – publikován v říjnu 1998
 Acid2 – publikován 12. dubna 2005
 Acid3 – publikován 3. března 2008
 Acid4 – připravovaný test
 slangový výraz pro LSD
 ACID (Atomic, Consistent, Isolated, Durable) – akronym pro vlastnosti databázové transakce
 Acid Drinkers – polská hudební skupina

Související články 
 Acidofil

Reference